Dette er resultaterne fra Let fluevægt-klassen i boksning under sommer-OL 2008. Konkurrencen er den letteste klasse som der blev konkurreret i under legene, og klassen er for de boksere som vejer mindre end 48 kg.

29 boksere var kvalificeret til konkurrencen efter Verdensmesterskabet i boksning 2007, og ni andre kvalificeringsturneringer.

Medaljer

Kalender 
Alle klokkeslæt er China Standard Time (UTC+8)

Finaler

Første del

Anden del 

Let-fluevægt